Die Challenge Prince Rainier III ist ein monegassischer Fußballpokalwettbewerb, in dem Fußballvereine aus dem gesamten Stadtstaat gegeneinander antreten. Der Wettbewerb wurde nach Rainier III., dem von 1949 bis 2005 regierenden Fürsten von Monaco, benannt und wird seit 1975 jährlich ausgetragen.

Modus 
Die Mannschaften treten zuerst in der Gruppenphase gegeneinander an, wobei sich die besten Teams für die Challenge Prince Rainier III qualifizieren und die schlechten Teams im Trophée Ville de Monaco, dem zweiten Fußballpokal Monacos, weiterspielen. Aus den verbleibenden Vereinen der COCPR3 wird der Pokalsieger in einem K.-o.-System ermittelt.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger

Weblinks 
 rsssf.com: Monaco - List of Cup Winners (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Monaco